

Geografia 
 Azara – comune spagnolo in provincia di Huesca
 Puerto Azara – località argentina in provincia di Misiones

Persone 
 Antonio Azara (1883-1967) – magistrato e politico italiano
 Félix de Azara (1746-1821) – naturalista spagnolo
 José Nicolás de Azara (1730-1804) – diplomatico e mecenate spagnolo

Altro 
 Azara – genere della famiglia Salicaceae
 Dorsum Azara – catena di creste lunari intitolata a Félix de Azara